Rob van Dijk (journalist), journalist en presentator van RTV Utrecht en NOS
Rob van Dijk (musicus), Nederlands uilleann pipes speler met de artiestennaam The Scholar
Rob van Dijk (musicus en componist)
Rob van Dijk (presentator), presentator van Nieuwslijn
Rob van Dijk (voetballer), Nederlands voetbalkeeper
Rob van Dijk (acteur), Nederlands acteur